«John Doe» puede referirse a:

Alias 
 John Doe, alias usado para referirse a alguien desconocido.

Personas 
 John Doe (1954-), cantante, escritor, actor y poeta estadounidense.
 John Doe (n/d), rapero estadounidense.
 John Doe, pseudónimo del escritor francés Régis Messac (1893-1945).
John Doe (Roblox) Usuario de prueba de Roblox.

Cine y televisión 
 Meet John Doe (1941), película estadounidense - traducida como Juan Nadie o ¿Conocen a John Doe?.
 John Doe (2002-2003), serie de televisión estadounidense.
 John Doe (2007), capítulo (T02E14) de la serie de televisión estadounidense Prison Break.
 Seven (1995), película estadounidense - John Doe es el nombre del antagonista de la película.
Predestination (2014), película australiana - John Doe es el nombre del protagonista revelado al final de la película.
 *Blindspot (2014), serie estadounidense - Jane Doe es el nombre de la protagonista de la serie.